Ве́рра:
 Верра () — река в Германии.
 (1302) Верра — астероид Главного кольца.
 Верра-Майснер — район в Германии, в земле Гессен.
 Верра, Франц фон (1914—1941) — немецкий летчик-истребитель, участник Второй мировой войны.

См. также 
 Вера (значения)